US Open 2014. u kategoriji muških tenisača pojedinačno bilo je 134. izdanje tog turnira. Turnir je održan od 25. kolovoza 2014. do 8. rujna 2014., a završio je pobjedom hrvatskog tenisača Marina Čilića nad japanskim tenisačem Keijem Nishikorijem 6–3, 6–3, 6–3.  Oba finalista porazila su dva najveća favorita: Novaka Đokovića i Rogera Federera u polufinalu turnira, što se nije dogodilo od Australian Opena 2008. godine, kada je Đoković bio poražen od Tsonge. Ni na Roland Garrosu 2005. godine Federer, Đoković ili Nadal nisu igrali finale, jer je Mariano Puerta porazio Nadala u polufinalu turnira. To je bio također prvi put od Australian Opena 2005. kada je Marat Safin pobijedio u finalu Lleytona Hewitta, a prvi put od 2003. kada su Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick i Federer osvojili sve naslove u toj godini, te su tada zvani "velika teniska trojica". Rafael Nadal je trebao prisustvovati turniru kao branitelj naslova, ali je odustao prije nego što je počeo turnir zbog ozljede desnog zapešća. Nishikori i Čilić bili su najniže rangrani tenisači koji su uspjeli doći do finala, još od finala US Opena 2002. kada ga je Pete Sampras osvojio kao 17. na ATP ljestvici.

Sudionici turnira 
  Novak Đoković (poluzavršnica)
  Roger Federer (poluzavršnica)
  Stan Wawrinka (četvrtzavršnica)
   David Ferrer (treći krug)
  Miloš Raonić  (četvrti krug)
  Tomáš Berdych (četvrttavršnica)
  Grigor Dimitrov (četvrti krug)
  Andy Murray (četvrtzavršnica)
  Jo-Wilfried Tsonga (četvrti krug)
  Kei Nishikori (završnica)
  Ernests Gulbis (drugi krug)
  Richard Gasquet (treći krug)
  John Isner (treći krug)
  Marin Čilić (prvak)

  Fabio Fognini (drugi krug)
  Tommy Robredo (četvrti krug)
  Roberto Bautista Agut (četvrti krug)
  Kevin Anderson (treći krug)
  Feliciano López (treći krug)
  Gaël Monfils (četvrtzavršnica)
  Mikhail Youzhny (prvi krug)
  Philipp Kohlschreiber (četvrti krug)
  Leonardo Mayer (treći krug)
  Julien Benneteau (prvi krug)
  Ivo Karlović (drugi krug) 
  Gilles Simon (četvrti krug)
  Santiago Giraldo (prvi krug)
  Guillermo García-López (drugi krug)
  Lukáš Rosol (prvi krug)
  Jérémy Chardy (drugi krug)
  Fernando Verdasco (drugi krug)
  João Sousa (drugi krug)

Rezultati

Fotografije s kvalifikacija

Izvori 

US Open